Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1936 celebrats a la ciutat de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) es disputà una prova d'esquí alpí en categoria femenina en la modalitat de combinada alpina, que unida a la prova masculina formà part del programa oficial d'esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1936.

La prova es realitzà el 7 de febrer (prova de descens) i el 8 de febrer de 1936 (prova d'eslàlom).

Comitès participants 
Participaren un total de 37 esquiadores de 13 comitès nacionals diferents:

Resum de medalles

Resultats

Descens 
La sortida es realitzà des d'una alçada de 1.580 metres i l'arribada a 760 metres, amb una desnivell de 820 metres i una distància de 3.300 metres.

Eslàlom 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|-
! Posició || Esquiadora || Ronda 1 || Ronda 2 ||width=50| Temps || Punts
|-
| 1 ||align=left|  Christl Cranz || 1:12.0 || 1:10.1 || 2:22.1 || 100.00
|-
| 2 ||align=left|  Käthe Grasegger || 1:16.0 || 1:17.4 || 2:33.4 || 92.63
|-
| 3 ||align=left|  Erna Steuri || 1:17.2 || 1:21.2 || 2:38.4 || 89.71
|-
| 4 || align=left|  Hady Pfeiffer || 1:20.8 ||1:18.8 || 2:39.6 || 89.04
|-
| 5 ||align=left|  Laila Schou Nilsen || 1:26.1 (1) || 1:17.3 || 2:43.4 || 86.96
|-
| 6 ||align=left|  Jeanette Kessler || 1:25.7 || 1:22.2 || 2:47.9 || 84.63
|-
| 7 ||align=left|  Johanne Dybwad || 1:26.5 (1)|| 1:30.9 || 2:57.4 || 80.10
|-
| 8 ||align=left|  Lisa Resch || 1:37.5 (1) || 1:22.9 || 3:00.4 || 78.77
|-
| 9 ||align=left|  Frida Clara || 1:38.1 || 1:35.1 || 3:13.2 || 73.55
|-
| 10 || align=left|  Grete Nissl || 1:38.5 || 1:38.7 || 3:17.2 || 72.06
|-
| 11 ||align=left|  Evie Pinching || 1:40.4 || 1:38.8 || 3:19.2 || 71.34
|-
| 12 || align=left|  Marcelle Bühler || 1:45.1 (1) || 1:34.6 || 3:19.7 || 71.16
|-
| 13 || align=left|  Gratia Oye || 1:26.5 || 1:56.9 (1) || 3.23.4 || 69.86
|-
| 14 ||align=left|  Nora Strømstad || 1:34.2 || 1:51.1 (1) || 3:25.3 || 69.22
|-
| 15 || align=left|  Grete Weikert || 1:41.9 (1) || 1:52.9 || 3:34.8 || 66.15
|-
| 16 || align=left|  Käthe Lettner || 1:43.4 || 1:52.9 || 3:36.3 || 65.70
|-
| 17 || align=left|  Hertha Rosmini || 1:49.2 (1) || 1:48.0 || 3:37.2 || 65.42
|-
| 18 || align=left|  Helen Boughton-Leigh || 1:46.7 || 1:50.8 || 3:37.5 || 65.33
|-
| 19 || align=left|  Lois Butler || 1:54.4 (2) || 1:45.9 || 3:40.3 || 64.50
|-
| 20 || align=left|  Helen Blane || 1:59.9 (1) || 1:51.2 || 3:51.1 || 61.49
|-
| 21 || align=left|  Karin Peckert-Forsmann || 2:00.4 || 1:52.6 || 3:53.0 || 60.99
|-
| 22 || align=left|  Nives Dei Rossi || 1:51.8 || 2:04.3 (1) || 3:56.1 || 60.19
|-
| 23 || align=left|  Růžena Beinhauerová || 2:03.3 || 1:55.5 || 3:58.8 || 59.51
|-
| 24 || align=left|  Elizabeth Woolsey || 2:00.8 || 2:09.3 || 4:10.1 || 56.82
|-
| 25 ||align=left|  Birnie Duthie || 2:06.2 || 2:09.3 (2)|| 4:15.5 || 55.62
|-
| 26 || align=left|  Clarita Heath || 2:25.4 || 2:00.3 || 4:25.7 || 53.48
|-
| 27 || align=left|  Diana Gordon-Lennox || 2:26.2 || 2:04.8 || 4:31.0 || 52.44
|-
| 28 || align=left|  Marjory Miller || 2:24.7 || 2:28.7 || 4:53.4 || 48.43
|}
 la resta d'esquiadores no finalitzaren alguna de les rondes''

Classificació final

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Combinada alpina 1936 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1936
Esquí alpí als Jocs Olímpics